Древнеегипетская медицина — самая древняя из документированных медицинских систем. С XXXIII века до н. э. до персидского вторжения в 525 году до н. э. она не претерпела особенных изменений в практике, которая тем не менее была передовой для своего времени в некоторые исторические периоды и включала в себя простую неинвазивную хирургию, способы лечения переломов и обширный набор фармакопеи. Древнеегипетская медицина оказала влияние на многие последующие медицинские системы Древнего мира, в том числе на греческую.

Источники 
Основным источником информации о древнеегипетской медицине долгое время были сообщения греческих авторов, но расшифровка в 1822 году древнеегипетских иероглифов позволила в том числе прочесть тексты на папирусах, касающихся медицинских знаний Древнего Египта.

Источники позволяют нам установить, что египтяне страдали от самых разных болезней и скрупулезно их описывали, пытались найти от каждой лечение, но болезни с неявными симптомами представляли для них загадку. В медицинских папирусах упоминаются сотни различных болезней и методов лечения.

Медицинские папирусы 

 Папирус Кахуна (1800—1850 до н. э.) состоит из трёх частей, посвящённых медицине, ветеринарии и математике. Первый папирус состоит из трёх листов с медицинским текстом по гинекологии, перечисляет 17 диагнозов женских заболеваний, 17 симптомов беременности, рецепты для зачатия, контрацепции или предписания к лечению истерии.
 Папирусы из Рамессумы (1850 до н. э.) — два папируса, написанных иероглифическим письмом, а не иератическим, как большинство медицинских папирусов. Первый папирус — медико-магический, содержит рецепты, касающиеся родов, ухода за новорожденным, прогноза его жизнеспособности. Имеется один рецепт по предотвращению зачатия с применением экскрементов крокодила. Второй — чисто медицинский, текст которого частично утрачен. В сохранившейся части содержатся 20 рецептов, большей частью от болезни под названием «негибкость членов».
 Папирус Смита (1550 до н. э.) содержит рациональные приёмы и методы лечения, рассматривает 48 видов травм, даёт рекомендации по их лечению и прогноз на выздоровление.
 Папирус Эберса (1550 до н. э.) посвящён вопросам частной патологии, в нём описывается 250 заболеваний, 877 способов лечения, 900 рецептов лекарств.
 Папирус Бругша (1400 до н. э.) представляет собой трактат по детским болезням, фактически первый известный трактат по педиатрии, хотя медицинская составляющая теряется за мистической.
 В Берлинском папирусе описываются болезни сосудов и ревматизм, приводится способ определения пола будущего ребенка, дается совет, как определить, сможет ли женщина родить: «Для распознания женщины, которая сможет родить и которая не сможет, растение „бедедука“ растереть и смешать с молоком женщины, которая родила мальчика, и дать проглотить. Если это вызовет рвоту — то будет рожать, если вспучит — никогда не будет рожать».
 Папирус Хёрста (Верхний Египет) описывает рецепты эмпирического врачевания. В нём описывается 260 случаев болезней, из которых 96 упоминаются в папирусе Эберса, имеется глава о болезнях костей, лечении переломов конечностей и мерах предосторожности при укусах ядовитыми насекомыми.
 Лондонский папирус — основное внимание уделено магическим приёмам лечения. Вместе с тем там приводятся и рациональные рецепты — такие, как применение для лечения куриной слепоты бычьей печенью, содержащей витамин А, как употребление при желудочных заболеваниях клещевины, имеющей в своём составе касторовое масло. Из 61 рецепта 25 относятся к врачеванию.
 В Лейденском папирусе приводятся рецепты и описаны приёмы магического и эмпирического врачевания, аналогичные тем, которые приводятся в других папирусах.

Врачи Древнего Египта 
Медициной в Древнем Египте занимались жрецы. Геродот пишет, что их специализация различалась: «каждый врач занимается особым родом болезней: одни — глазные врачи, другие — врачи для головы, третьи — для зубов, и ещё иные — для невидимых болезней» и ещё был специальный «изготовитель лекарств», однако это свидетельство относится уже к Позднему периоду. Если врачебная специализация и была раньше, то относилась только к придворным медикам, да и то была условной, так как «специализации» одного врача перечисляются как почётные титулы.

С Древнего царства существовала иерархия врачей, носящих титулы: ḫrp (проверяющий), ḥry (старший), imy-r (руководитель), sḥḏ (просвещённый), wr swnw (главный лекарь).

У врачей Древнего Египта была хорошая репутация, и правители других империй даже просили фараона прислать к ним врачей, чтобы лечить своих родственников. Имена некоторых из врачей Египта — Имхотеп, Мерит Птах, Песешет (первые женщины-врачи) и Хесира (возможно, первый известный в истории стоматолог) — остались в истории. Однако следует учитывать, что источники для столь древних эпох редко бывают абсолютно достоверны. Обстоятельства жизни и деятельности этих людей окружены легендами, более поздними дополнениями и искажениями.

Методы лечения и диагностики 

Лечение в Древнем Египте представляло собой синтез магии и терапии. Как правило, они применялись в совокупности по принципу: «Магия действенна вместе с лекарственным средством, лекарственное средство действенно вместе с магией». Но вместе с тем встречаются и источники, в которых роль магии и заклинаний рассматривается как решающая, действенная сама по себе.

Магические методы воздействия заключались в экзорцизме, то есть в изгнании из тела больного «демонов», которые вызвали болезнь. Диагностика же заключалась в том, чтобы по симптомам установить, какой конкретно демон засел в теле больного, после чего прогнать его заклинаниями и лекарствами.

Для лечения египтяне применяли практически все известные им материалы и компоненты: начиная от самых тривиальных (мёд, молоко, масло, растительные и животные жиры, лекарственные травы, глина, сода и прочее) до более чем экзотических. Многие рецепты лекарств содержали навоз, который содержит продукты брожения и плесени; некоторые из них имеют целебные свойства, но также и бактерии, представляющие серьёзную угрозу заражения.

В основном советы врачей для сохранения здоровья включали рекомендации мыться и брить тела, в том числе под мышками, так как это поможет предотвратить инфекции. Они также рекомендовали пациентам следить за своим питанием и избегать продуктов, таких как сырая рыба или сырое мясо других животных, считавшееся нечистым.

В Папирусе Эберса приведён рецепт от мигрени, которую называли болезнью половины головы (ges-tep):
Другое [средство] от болезни (meret) половины головы (ges-tep). Череп рыбы-кошки (nar), обжаренный в масле. Помазать этим голову.
Согласно исследованиям Американского химического общества (American Chemical Society), древние египтяне намеренно добавляли в косметику свинец, который в соединении с солью способствует выделению в организме оксида азота, что стимулирует иммунную систему и предупреждает конъюнктивит.

Хирургия и анатомия 

Египтяне практиковали бальзамирование, при котором внутренние органы трупа извлекаются и помещаются отдельно — то есть можно предположить, что египтяне примерно представляли анатомическое устройство человека, однако не знали функций каждого органа. Например, органом мышления и вообще самым важным органом человека считалось сердце как единственный орган, ощутимо реагирующий на происходящее, и его обычно оставляли в груди.

Египетские врачи были осведомлены о существовании пульса и связи между пульсом и сердцем. Автор «папируса Смита» даже имел смутное представление о сердечно-сосудистой системе, хотя и не о кровообращении, и он не мог или считал неважным, различать кровеносные сосуды, сухожилия и нервы. Древние египтяне разработали свою теорию «каналов», которые несли воздух, воду и крови в организме по аналогии с рекой Нил; если они будут заблокированы, поля станут нездоровы, и они применяли этот принцип к телу: если человек был болен, то нужно использовать слабительные, чтобы разблокировать «каналы».

Операция была довольно распространённой практикой среди врачей для лечения телесных повреждений. Египетские врачи признавали три категории повреждений: поддающиеся лечению, спорные и неизлечимые заболевания. Излечимые заболевания хирурги быстро оперировали. Спорными болезнями были те, при которых больной мог предположительно прожить без лечения, поэтому пациенты, входившие в эту категорию, наблюдались, и если их болезнь сохранялась, то предпринимались хирургические попытки излечить её. Хирургические инструменты, обнаруженные в археологических памятниках, включают ножи, крюки, свёрла, щипцы, весы, ложки, пилы и вазы с ладаном.

В обнаруженной в 2011 году гробнице придворного лекаря Кара (VI династия, около 2278—2184 годов до н. э.) найдены медные хирургические инструменты с отверстием для подвешивания в специальной коробочке. Эти инструменты, возможно, древнейшие из найденных. Мумия этого врача является древнейшей мумией swnw-лекаря.

Геродот в своей «Истории» отметил практику обрезания среди египтян. Хотя эффективность этой процедуры редко упоминалась, её отсутствие в других культурах часто отмечалось: об отсутствии обрезания у ливийцев неоднократно говорится в папирусах, а из военных кампаний необрезанные фаллосы привозились в качестве трофеев, что свидетельствует об их непривычности. Другие документы, описывающие инициацию в религиозных обществах через обрезание, позволяют предположить, что эта практика была особенной и не получила широкого распространения. Единственное известное изображение процедуры в могиле врача показывает подростков и взрослых, а не детей. Женское обрезание могло применяться на практике, хотя ни одного упоминания о нём в древних текстах нет.

Древние египтяне придавали большое значение гигиене и уходу за собой. Трепетное отношение египтян к чистоте, стирке и мытью посуды отметил Геродот в своей «Истории» (около 440 года до н. э.), заметив, что они «предпочитают опрятность красоте». «Зубными щётками» им служили веточки, палочки или кусочки тканей, а «зубную пасту» изготавливали из дроблённых кореньев растений. Для свежести дыхания полость рта полоскали травяными отварами. Однако состояние зубов большинства египтян оставалось плохим во многом из-за попадания в муку мелких частиц песка или камней, которыми перемалывали зерно. Вероятно, первым дантистом в истории, официально носившим звание стоматолога, был Хесира, живший в XXVIII веке до н. э..

Протезирование в виде искусственных пальцев или глаз существовало, но имело в большей степени эстетический, нежели практический эффект.

Примечания

Ссылки 
 
 Монография В. В. Ребрика «Древнегреческая магия и медицина»
 Михаил Меркулов Медицина Древнего Египта // Africana — портал африканских проектов и информации об Африке и африканцах
 Medicine in Old Egypt — Transcript from History of Science by George Sarton
 Brian Brown (ed.) The Wisdom of the Egyptians. New York: Brentano’s (1923)

Культура Древнего Египта
Медицина Древнего мира
Социальные условия в Древнем Египте
Древнеегипетская медицина